Ла Паила има више значења:

 Ла Паила (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Паила (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Паила (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Паила (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Паила (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Паила (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Паила (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Паила (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Паила (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Паила (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Паила (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Паила (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Паила, Маравиљас (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Паила (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Паила (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Паила (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику